Arruda — planta da família da Rutáceas

Brasil 
 Arruda (Recife) — bairro
 Estádio José do Rego Maciel — estádio de Recife
 Arruda (banda)

Portugal 
 Arruda dos Vinhos — concelho no distrito de Lisboa
 Arruda dos Vinhos (freguesia) — freguesia do concelho homónimo
 Arruda dos Pisões — freguesia de Rio Maior

Desambiguações de topônimos